Zalutschia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Lipina 1939. Zalutschia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Zalutschia